Накахара () — омофонні японські прізвища, а також топонім.

Відомі носії 
  (р. 1981) — японська сейю.
  (р. 1947) — 16-й довічний Мейдзін за сьогі.
  (р. 1979) — японський музикант та діджей.
  (р. 1961) — японський сейю.
  (1907–1937) — японський поет.

Топоніми 
 Накахара (Ібаракі)
 Накахара (Тіба)
 Район Накахара